Хути може да означава:

 Хути (Јемен), верско-политичка и војна група у Јемену.
 Хути (Африка) или Хуту, етничка група у Руанди и Бурундију.
 Хути (Липтовски Микулаш), насеље у округу Липтовски Микулаш, Словачка